Edgerton (Kansas)
 Edgerton (Minnesota)
 Edgerton (Missouri)
 Edgerton (Ohio)
 Edgerton (Wisconsin)
 Edgerton (Wyoming)